Agnieszka Radwańska (1989) est une joueuse de tennis polonaise
Urszula Radwańska (1990), sœur d'Agnieszka, est une joueuse de tennis polonaise